Lewis Island (Antarctica), een eiland bij Salmon Bay, Antarctica
 Lewis Island (Australië), een eiland in de Australische staat Zuid-Australië
 Lewis Island (Labrador), een eiland voor de kust van de Canadese regio Labrador
 Lewis Island (Bonavista Bay), een eiland in Bonavista Bay, voor de kust van het Canadese eiland Newfoundland
 Lewis Island (Notre Dame Bay), een eiland in Notre Dame Bay, voor de kust van het Canadese eiland Newfoundland

Zie ook 
 Lewis (eiland), in het Engels Isle of Lewis, het grootste eiland van de Buiten-Hebriden, Schotland